Михаил Иннокентьевич Линге (, Калуга — , Москва) — советский легкоатлет, олимпийский чемпион 1980 года в эстафете 4×400 м, заслуженный мастер спорта СССР (1980). Окончил ГЦОЛИФК.

Биография 
Родился в Калуге в семье Татьяны и Иннокентия Линге. Есть старший брат Игорь, физик.

Лёгкой атлетикой начал заниматься в 1972 году. В юниорской сборной СССР дебютировал в 1977 году. Выступал за московский «Буревестник», тренер — Вячеслав Алексеевич Салищев.

Чемпион СССР 1979 года в эстафете 4×400 м. В том же году победил на Мемориале братьев Знаменских в беге на 400 м. В 1980 году победил на данной дистанции на зимнем чемпионате СССР.

Кавалер ордена «Знак Почёта».

После Олимпиады жил в Москве и выступал за команду Москвы. Бытовые проблемы, неясное спортивное будущее толкнули Линге на преступный путь — он стал «кукольником» (мошенником, пpи пpодаже ценностей подменяющим их на фальшивые). Был осуждён на 9 с половиной лет тюремного заключения. В 1990 году амнистирован, занимался предпринимательством. Партнеры по новому проекту, в который Михаил вложил почти все деньги фирмы, жестоко обманули его. В результате — банкротство и огромные долги.

Убит при невыясненных обстоятельствах 4 февраля 1994 года в Москве в возрасте 35 лет.

Примечания

Ссылки 
 Михаил Иннокентьевич Линге на сайте kalugasport.ru

Заслуженные мастера спорта СССР
Бегуны на короткие дистанции СССР
Чемпионы СССР по лёгкой атлетике
Олимпийские чемпионы от СССР
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Чемпионы летних Олимпийских игр 1980 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1980 года
Убитые в Москве
Убитые в результате нанесения ударов или избиения
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма
Спортсмены Калуги
Кавалеры ордена «Знак Почёта»
Нераскрытые убийства в Москве